Alexi este un nume care se poate referi la:

Prenume 
 Alexi Ivanov
 Alexi Laiho

Nume de familie 
 Artemiu Publiu Alexi
 Ioan Alexi
 Nicolae Alexi

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)

Nume de familie românești